Chambers County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Chambers County (Alabama)
Chambers County (Texas)